Дже́ффри Го́вард Пье́ро Уи́нкотт (, род. 8 мая 1956, Канада) — американский и канадский актёр, атлет и мастер боевых искусств.

Биография 
Родился 8 мая 1956 года в Канаде, в Торонто (провинция Онтарио). Отец, Уильям (англичанин), мать, Лючия (итальянка). Средний брат из трёх. Младший брат Джеффа, Майкл, также актёр.

С 21 июня 2003 г. супруга Шарлотта (певица и автор песен). 30 ноября 2009 г. родился сын Вольфганг Энтони Уинкотт ().

Уинкотт имеет чёрный пояс по тхэквондо.

Фильмография

Ссылки 
 

Телевизионные актёры Канады
Мастера боевых искусств
Тхэквондисты